Aquesta és una llista de les ciutats de Turquia de més de 10.000 habitants.

Ciutats de més d'1.000.000 d'habitants

Ciutats entre 100.001 i 1.000.000 d'habitants

Ciutats entre 50.001 i 100.000 habitants

Ciutats entre 20.001 i 50.000 habitants

Ciutats entre 10.000 i 20.000 habitants

Vegeu també 
 Províncies de Turquia
 Àrees metropolitanes de Turquia

Enllaços externs 

 Institut Turc d'Estadística 
 City Population

Turquia